Фінберг —  — німецьке або єврейське прізвища.

Походження 

Прізвища такого типу є поєднанням двох коренів німецької мови або мови ідиш. Подібні прізвища особливо поширені серед ашкеназських євреїв. Такі «штучні» прізвища створені в так званому «галицькому» стилі: Розенгольц — «дерево троянд», Вайншельбойм — «вишневе дерево» тощо. Найчастіше складовими частинами таких прізвищ були слова, що позначають дорогоцінні камені, кольори, елементи флори і фауни в першій її частині і топографічний образ або слова, що відносяться до світу рослин — у другій.

Прізвище Фінберг походить від двох слів: Finn і Berg. Перше з них означає «фін», «Фінне (плоскогір'я)», а друге — «гора», «рудник».

Прізвище Фійнберг походить від німецького словосполучення «Feinberg», що в перекладі означає «красива гора».

Прізвище Фінберг в дореволюційній Росії зустрічалася в таких містах, як Рига, Понівеж, Ковно та Мозирі.

Відомі носії 

 Фінберг Михайло Якович (нар. в 1947 році в м. Мозир) — білоруський диригент, професор Білоруської академії музики, художній керівник — директор Державного концертного оркестру Республіки Білорусь, Заслужений діяч мистецтв БРСР (1990), Народний артист Білорусі (1994)>.
 Фінберг Леонід Кушелевич  ( 30 липня 1948) – соціолог, дослідник культури, з 2006 року і до тепер – директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, головний редактор видавництва «Дух і Літера» Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА).

Див. також 

 Файнберг
 Фейнберг

Примітки